Termín Galloway nemá jednoznačný význam

může se jednat o
 historické území na jihozápadě Skotska
 středověké království na jihozápadě Skotska
 Dumfries a Galloway – správní oblast na jihozápadě Skotska
 Gallowayský skot

také se může jednat o jméno
 George Galloway (* 1954) – britský politik
 Joseph Galloway (1731–1803) 
 Brent Galloway (* 1944) – americký jazykovědec